Racheli se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Luigi Racheli
 Tomasso Racheli